Cold War bezeichnet:

 Cold war, englisch für Kalter Krieg
 Cold War (Computerspiel), Computerspiel
 Cold War (Eishockeyspiel), ein Eishockeyspiel 
Filmtitel
 Cold War (2012), einen Film aus Hongkong von Longman Leung und Sunny Luk aus dem Jahr 2012
 Cold War (1998), Fernsehserie
 Cold War (2017), US-amerikanischer Spielfilm von J. Wilder Konschak und Stirling McLaughlin (2017)
 Cold War – Der Breitengrad der Liebe, Originaltitel Zimna Wojna, polnischer Spielfilm von Paweł Pawlikowski (2018)